Holloway kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Holloway, Antarktis,

Storbritannien 

 Holloway, London, England, Greater London, 
 Holloway, Berkshire – en ort i Windsor and Maidenhead, Berkshire, England
 Holloway, Derbyshire – en ort i Derbyshire, England
 Holloway, Wiltshire – en ort i Wiltshire (distrikt), Wiltshire, England

USA 

 Holloway (ort), Ohio, Belmont County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar